Verschillende schepen van de US Navy, de Amerikaanse marine:
USS Enterprise (1775)
USS Enterprise (1776)
USS Enterprise (1799)
USS Enterprise (1831)
USS Enterprise (1874)
USS Enterprise (SP-790)
USS Enterprise (AK-5059)
USS Enterprise (1938) CV-6
USS Enterprise (1961) CVN-65
USS Enterprise (CVN-80)

Verschillende fictieve ruimteschepen uit Star Trek:
 USS Enterprise XCV 330
 USS Enterprise NX-01
 USS Enterprise NCC-1701
 USS Enterprise NCC-1701-A
 USS Enterprise NCC-1701-B
 USS Enterprise NCC-1701-C
 USS Enterprise NCC-1701-D
 USS Enterprise NCC-1701-E
 USS Enterprise NCC-1701J

Zie ook 
 Enterprise (doorverwijspagina)